Алекса́ндр Кондра́тьев: Кондратьев, Александр Александрович (1900—1918) — участник Октябрьской революции, военком 235-го Невельского полка.
 Кондратьев, Александр Алексеевич (1876—1967) — русский поэт, писатель и переводчик, литературовед.
 Кондратьев, Александр Андреевич (1947—2017) — глава администрации Пензенской области (1991—1993).
 Кондратьев, Александр Владимирович (род. 1962) — советский и украинский футболист.
 Кондратьев, Александр Владимирович (род. 1981) — российский игрок в мини-футбол.
 Кондратьев, Александр Кондратьевич (1896—1969) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Кондратьев, Александр Никифорович (1914—1992) — советский инженер-строитель.
 Кондратьев, Александр Сергеевич (1937—2016) — советский и российский физик-теоретик, доктор физико-математических наук, профессор, академик РАО, сотрудник РГПУ.
 Кондратьев, Александр Яковлевич (1918—2000) — сапёр, полный кавалер ордена Славы.